Leccia steht für:
 La Leccia, einen Ortsteil der Gemeinde Castelnuovo di Val di Cecina, Provinz Pisa, Italien

Leccia ist der Familienname folgender Personen:

 Ange Leccia (* 1952), französischer Installationskünstler, Filmregisseur, Drehbuchautor, Fotograf und Maler
 Bastien Leccia (1919–2004), französischer Politiker